Georgieva ist der Familienname folgender Personen:

 Emilija Georgieva (* 1970), Schweizer Diplomatin
 Marina Georgieva (* 1997), österreichische Fußballspielerin